

Astronomia 
 Larissa – satellite naturale del pianeta Nettuno
 Larissa – asteroide

Geografia 
 Larissa – città della Tessaglia (Grecia)
 Larissa – città della Siria, oggi Shayzar sul fiume Oronte
 Larissa – unità periferica della Grecia
 Larissa – acropoli della città di Argo

Mitologia 
 Larissa – personaggio della mitologia greca. Una ninfa della Tessaglia figlia di Pelasgo figlio di Triopa già re di Argo 
 Larissa – personaggio della mitologia greca. Figlia di Piasus e moglie di Cizico
 Larissa o Elara – personaggio della mitologia greca. Figlia di Minia o di Orcomeno

Onomastica 
 Larissa – nome proprio italiano